Ženská dvouhra Libéma Open 2018 probíhala v první polovině června 2018. Do singlové soutěže rosmalenského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla estonská tenistka Anett Kontaveitová, kterou v úvodním kole vyřadila Ruska Veronika Kuděrmetovová.

Vítězkou se stala sedmá nasazená a 25letá srbská hráčka Aleksandra Krunićová, jež ve finále zdolala belgickou tenistku Kirsten Flipkensovou po třísetovém průběhu 6–7, 7–5 a 6–1. Belgičanka přitom ve druhé sadě šla za stavu 5–4 podávat na vítězství v turnaji, ale hru ztratila čistou hrou. Na okruhu WTA Tour si moskevská rodačka Krunićová připsala singlový titul a stala se po Ósakaové druhou hráčkou v probíhající sezóně, která vybojovala debutovou trofej. Již v semifinále přitom odvrátila mečbol turnajové jedničce Coco Vandewegheové.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Libéma Open 2018